Mananjary (district), district in de regio Vatovavy-Fitovinany van Madagaskar
 Mananjary (stad), een stad in het oosten van Madagaskar, aan de gelijknamige rivier, in het gelijknamige district
 Mananjary (rivier), een rivier in het oosten van Madagaskar